Dandy – fenomeno comportamentale
 Dandy – singolo dei The Kinks
 Dandy – videogioco del 1983 per Atari 8-bit
 Dandy – videogioco del 1986 per Amstrad, Commodore, Spectrum
 Raymond Dandy – attore francese

Pagine correlate 
Dandi

Altri progetti